modelowanie – w systemice,
 modelowanie – w matematyce,
 modelowanie – w grafice komputerowej,
 modelowanie – w psychologii,
 modelowanie molekularne – w chemii.

Zobacz też 
 model